Raška (stato), uno stato medievale serbo
 Raška (regione), una regione geografica della Serbia
 Raška (città), una città e una municipalità della Serbia
 Raška (fiume), un fiume serbo
 Distretto di Raška, un distretto della Serbia
 Jiří Raška, un saltatore con gli sci cecoslovacco